

Pessoas
Jasper Hale

Jasper Johns
Jasper Tudor
Jasper Beardley
Paul Jasper
Herbert Jasper

Localidades 
Parque Nacional Jasper
Condado de Jasper
Jasper (Alberta)

Jasper (Alabama)
Jasper (Arkansas)
Jasper (Flórida)
Jasper (Geórgia)
Jasper (Indiana)
Jasper (Minnesota)
Jasper (Missouri)
Jasper (Tennessee)
Jasper (Texas)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos